Een Messierobject (nummer M64), zie Zwarte Oogstelsel
 Een verkeersweg:
 M64 (Denemarken), zie Midtjyske Motorvej